Ла Банда има више значења:

Аргентина 
 Ла Банда, град у покрајини Сантијаго дел Естеро

Мексико 
 Ла Банда (Мигел Ауза), насеље у општини Мигел Ауза
 Ла Банда (Сиудад Фернандез), насеље у општини Сиудад Фернандез